VKK ist eine Abkürzung für
 Verkehrskooperation Kulmbach
 Verteidigungskreiskommando
 Victor-Klemperer-Kolleg (Berlin-Marzahn)

Abkürzung